Wink steht für:
 Wink (Software), Software zum Erstellen von Präsentationen und Tutorials
 Wink (Texas), Ort in den USA
Stadler Wink, ein Niederflur-Triebzug für den Regionalverkehr der Firma Stadler Rail

Wink ist der Familienname folgender Personen:
 André Wink (* 1953), niederländischer Indologe
 Christian Wink (auch Winck; 1738–1797), deutscher Maler
 Friedrich Wink (1843–1905), deutscher Komponist
 Joseph Gregor Wink (1710–1781), deutscher Maler und Stuckateur, siehe Joseph Gregor Winck
 Josh Wink (* 1970), amerikanischer Techno-DJ und Musikproduzent
 Michael Wink (* 1951), deutscher Biologe
 Steffen Wink (* 1967), deutscher Schauspieler
 Steven Wink (* 1984), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Walter Wink (1935–2012), amerikanischer Theologe

Siehe auch:
 Vink
 Winck